Uräusschlange steht für:
 Uräusschlange (Art), ägyptische Art der Kobras
 Uräusschlange (Symbol), Symbol in der ägyptischen Ikonographie